Death Race — компьютерная игра для аркадных автоматов, выпущенная компанией Exidy в 1976 году. Это была одна из первых видеоигр, которая содержала сцены насилия и породила множество протестов и возмущений в США.
Игра была разработана Хауэллом Айви (Howell Ivy) и основана на фильме 1975 года «Death Race 2000» Пола Бартела.

Игровой процесс 
Игрок (от одного до двух одновременно) управлял автомобилем, движущимся по трассе (вид сверху). Управление осуществлялось с помощью педали газа и рулевого колеса. Объекты, которые двигались навстречу автомобилю и уворачивались от него, назывались «Гремлины». Когда игрок давил их, они издавали крики и превращались в надгробия. Это усложняло игру, так как впоследствии игровой экран загромождался надгробиями, которых игроку нужно было избегать.

За раздавленных «гремлинов» игроку начислялись очки:
 1—3 очка: крушитель скелетов;
 4—10 очков: ломатель костей;
 11—20 очков: охотник на гремлинов;
 21 и более очков: водитель-эксперт.

Принцип игры позже реализовался в игре 1997 года Carmageddon.

Влияние на общественность 
Графика игры была черно-белой и примитивной, но «Гремлины» были похожи на фигурки людей и рабочее название игры было «Пешеход», поэтому последствия были ясны. Несмотря на отрицание президентом Exidy Питом Кауфманом присутствия насилия в игре, она вызвала волну протеста в СМИ. Эти споры повысили продажи игры, как ни у какого другого подобного продукта, но общественный протест был настолько силен (это породило первый в мире организованный протест против насилия в видеоиграх, организованный Ронни Ламм), что выпущено было всего 500 копий.

См. также 
 История компьютерных игр

Компьютерные игры 1976 года
Гонки на выживание
История компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Exidy
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре